Elementali – creature mitologiche costituite dai quattro elementi acqua, aria, terra, o fuoco
 Elementali – personaggi fantasy della serie Crash Bandicoot
Elementali – personaggi romanzeschi della saga Warcraft